Räyhä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Räyhä (halvö), Lappland, 
 Räyhä (ö i Satakunta, lat 61,48, long 21,43), 
 Räyhä (ö i Satakunta, Björneborg), 

Robotskapade Finlandförgreningar